Саве:

 Саве — город к юго-западу от Тегерана.
 Саве — река в Юго-Восточной Африке.